Андрей Владимирович Юсов (; род. 8 января 1983, г. Одесса) — украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 2022 года.

Образование 
С 1989 по 1998 — учился в Мариинской гимназии. 

В 1998 году — поступил в Одесский юридический лицей, в 2000 году окончил его.

В 2000 году — поступил в Одесский национальный университет им. Мечникова на экономико-правовой факультет. 

В 2003 году — перевелся на юридический факультет Киевского национального университета культуры и искусств.

В 2005 году — окончил его, получив диплом специалиста по специальности «правоведение», квалификация — юрист.

Профессиональная и политическая деятельность 
В 2001 году — во время кампании «Украина без Кучмы» возглавил одесский центр Общественный комитет сопротивления «За Правду!».

17 сентября 2001 года — выступил организатором митинга в честь памяти журналиста Георгия Гонгадзе в Одессе.

25 апреля 2002 года — стал инициатором создания межрегиональной организации «Украинское братство» и был избран председателем совета организации.

С 2003 по 2004 год — стажировался в аппарате Верховной Рады Украины, где занимался анализом законопроектов. Работал помощником народных депутатов 4, 5, 6, 7, 8 созывов (Эдуарда Гурвица, Владимира Куренного, Юрия Оробца, Тараса Стецькива, Леонида Козаченко).

В 2004 году — во время Оранжевой революции являлся член координационного центра неофициальная общественная молодёжная организация «Пора», один из спикеров кампании, координатор студенческих страййкомив.

23 марта 2005 — года вместе с Евгением Золотаревым основал политическую партию „гражданская партия «ПОРА!»“ Был заместителем председателя политсовета.

В 2005 году — избран сопредседателем совета общественной организации «Институт национальных интересов».

В 2005 году — совместно с Сергеем Тараном стал соучредителем международной организации Международный Институт Демократий.

В 2006 году — принимал участие в парламентских выборах. Был 18 в списке блока «ПОРА!-ПРП» во главе с Виталием Кличко. Был заместителем руководителя избирательного штаба.

В 2008 году — сокоординатор общественного комитета «Кавказ без войны» — организации, выступавшей против агрессии РФ по отношению к Грузии.

В 2008 году — стал соучредителем Либерального украинского клуба, а с 2011 года — возглавил его.

В 2009 году — при участии Андрея Юсова был воссоздан Одесский украинский клуб. 

В 2011 году — инициаторы возрождения клуба презентовали свободный университет — дискуссионную площадку для становления современной политической нации.

С 15 июня 2009 года — был назначен на должность начальника управления молодёжной и семейной политики Одесского городского Совета.

С 2010 по 2012 год — был участником общественной организации «Холодноярская инициатива». Принимал активное участие и организовывал ряд акций «антитабачной кампании» — акций протеста против тогдашнего министра образования Украины Дмитрия Табачника.

В 2011 году — в рамках «Холодноярской инициативы» выступил сокоординатором акции «Народная Шевченковская премия» для награждения писателя Василия Шкляра Народной Шевченковской премией за роман «Черный ворон». Того года Шкляру была присуждена государственную Шевченковскую премию, однако он отказался её получать, пока министром образования остается Дмитрий Табачник.

29 апреля 2012 году — в рамках «Холодноярской инициативы» при участии исторического клуба «Холодный Яр» координировал открытие памятника селянам, погибшим послеуборочной времени 1920 года от сабель красного эскадрона за попытку бунта против власти оккупантов.

В 2012 году — стал председателем Одесской областной организации партии УДАР. 

В августе 2015 года — вышел из УДАРа после слияния этой партии с «Блоком Петра Порошенко».

В 2013 году — вместе с Евгением Золотаревым основал Школу ответственной политики — независимое объединение политических экспертов, аналитиков и политтехнологов

В феврале 2015 года — стал советником начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области по вопросам взаимодействия с общественностью.

В 2016 году — назначен советником Винницкого городского головы Сергея Моргунова.

В 2017 году — советник заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады по вопросам информационной политики.

В 2018 году — эксперт по общественно-политическим вопросам Института развития городов.

Координатор социальной платформы «Открытые партии» — прозрачной системы отчетности политических партий, благодаря которой ни одно решение не может быть принято с нарушением процедур или пройти незамеченным членами сообщества.

С 2022 года выступает в медиа как представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Принял участие в национальном проекте «Новые лидеры», где презентовал платформу «Открытые партии».

Вошел в ТОП-50 «Новых лидеров» по результатам онлайн-голосования.

Уголовное преследование 
В 2001 году Юсов принимал активное участие в акциях протеста, направленных против тогдашней власти в стране — президента Леонида Кучмы, мэра Одессы Руслана Боделана.

После одной из этих акций (пикетирование Жовтневого районного суда Одессы, которое состоялось 1 марта 2002 года) началось преследование Юсова со стороны правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело (по статье ст. 293 — групповое нарушение массового порядка). На защиту Юсова выступили народные депутаты Роман Бессмертный и Владимир Стретович. Народные депутаты Вячеслав Чорновил и Вячеслав Кириленко писали запросы в правоохранительные органы относительно этого дела. Однако из-за преследования Юсову пришлось оставить обучение в ОНУ им. Мечникова и переехать в Киев и продолжать обучение уже в столице.

В июле 2002 года уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Участие в Оранжевой революции 
Во время «Оранжевой революции» Андрей Юсов был одним из полевых командиров киевского майдана. Он одним из первых вышел на Майдан для проведения митингов против результатов выборов 2004 года.

Участник акций сопротивления в Чернигове против политических преследований активистов, организатор пикетирования дачи тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.

Инициатор установки памятника Оранжевой революции на Контрактовой площади.

Участие в Революции достоинства 
Андрей Юсов был одним из организаторов акции «Одесса — курс Евро», которая состоялась в Одессе 22 ноября 2013 года, ещё до начала Евромайдана в Киеве.

Во время событий Революции достоинства Юсов стал одним из лидеров «Одесского Евромайдана» — координатором одесского отделения народного объединения «Майдан». Также был председателем Народной рады Майдана в Одессе.

Участвовал в событиях 2 мая 2014 года в Одессе на стороне евромайдановцев.

Покушение на убийство и избиение 
19 сентября 2014 года было совершено покушение на убийство Юсова. По словам злоумышленника, который был задержан на месте преступления, он хотел отомстить за деятельность Юсова во время событий 2 мая 2014 года в Одессе, на Куликовом поле. Нападавшего приговорили к 15 годам лишения свободы.

Готовилось ещё одно покушение на ряд одесских активистов, но благодаря работе СБУ оно так и не был осуществлено. У злоумышленников был найден список из 15 фамилий, среди которых были Алексей Гончаренко, Марк Гордиенко, Сергей Гуцалюк, Андрей Юсов и другие.

19 сентября 2015 года в селе Затока Белгород-Днестровского района Одесской области на Юсова было совершено нападение группой пророссийски настроенных человек. Поводом для нападения стал ответ Юсова на приветствие «Слава Украине» — «Героям слава».

Награды 
Медаль Арсена Ричинского от предстоятеля УАПЦ, митрополита Киевского и всея Украины, Блаженнейшего Мефодия.

Грамота Президента за проведение «Вышиванкового фестиваля» в Одессе в 2010 году.

Интересные факты 
По инициативе Юсова в честь песни «Путин — х**ло» была названа звезда.

Примечания

Ссылка 
 Блог Андрея Юсова на сайте «Украинская правда»
 Комитет «За правду» — против «пренебрежения к украинской национальной и государственной идеи» в Одессе
 Украинское братство создано в Одессе
 Премьер-министр должен руководствоваться национальными интересами, а не электоральными перспективами, — ГК «За Кавказ без войны»
 НКВД возвращается?//Зеркало недели. Украина. № 25, 5 июля 2002
 Предвыборный феномен «Поры». Что стоит за активностью этой партии? Как её воспринимают сейчас в обществе как провластную силу или своеобразную оппозицию?
 Прихвостни
 Комитет «За правду» — против «пренебрежения к украинской национальной и государственной идеи» в Одессе
 Либеральный клуб

Выпускники Киевского университета культуры и искусств
Политологи Украины
Политики Украины
Участники Оранжевой революции